Кричке могу бити:

 Кричке (Дрниш), насељено мјесто града Дрниша, Далмација, Република Хрватска
 Кричке (Новска), насељено мјесто града Новске, Славонија, Република Хрватска
 Кричке (Пакрац), насељено мјесто града Пакраца, Славонија, Република Хрватска